Jesenitz bezeichnet:

 Jesenitz, historische Bezeichnung des Ortsteils Gähsnitz der Gemeinde Nobitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen 
 Groß Jessenitz deutscher Name von Velká Jesenice, Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien